Arthur Bialas (1930-), joueur et entraîneur allemand de football ;
 Edmund Białas (1919-1991), joueur polonais de football ; 
 Esther Bialas (1982-), réalisatrice, scénariste et productrice allemande ;
 Stefan Białas (1948-), joueur et entraîneur polonais de football.